Castrocontrigo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castrocontrigo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Castrocontrigo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar